

Codici 
 BTH – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Betlemme nello Stato di Palestina
 BTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hang Nadim, Batam, Indonesia
 bth – codice ISO 639-3 della lingua biatah bidayuh

Altri progetti